Niederrhein steht für:

 den nördlichsten deutschen Abschnitt des Flusses Rhein, siehe Rhein#Niederrhein
 Niederrhein (Region), eine Region in Nordrhein-Westfalen
 Nederrijn, nördlicher Arm des Rhein-Maas-Deltas in den Niederlanden, später der Lek
 Flughafen Niederrhein
 Provinz Großherzogtum Niederrhein, eine frühere preußische Provinz (1815–1822)
 Generalgouvernement Niederrhein, provisorische Verwaltungseinheit nach den napoleonischen Kriegen
 Ritterkanton Niederrhein, Ritterkanton innerhalb des Ritterkreises Rhein im Heiligen Römischen Reich
 Département Nieder-Rhein (Unterelsass), deutschsprachige Bezeichnung für das französische Département Bas-Rhin

Siehe auch:

 Niederrheinische Sprache